Pause bezeichnet 

 die zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Ablaufs, siehe Pause
 Pause (2014), schweizerischer Film von Mathieu Urfer
 Pause (2018), griechischer Film von Tonia Mishiali
 eine veraltete Reproduktionstechnik (bzw. deren Ergebnis auf Papier), siehe Blaupause, pausen
 eine Taste auf der deutschen Computertastatur, siehe Pause (Tastatur).Zudem gibt es auf Windows-basierten Computern einen Kommandozeilenbefehl „Pause“, der pausiert, bis der Benutzer eine beliebige Taste drückt.
 eine Zäsur in einem Musikstück, siehe Pause (Musik)
 Die Pause, 1935 gegründete österreichische Kulturzeitschrift
 ein altes Schweizer Flächenmaß, siehe Pause (Einheit)

Pause oder La Pause ist der Familienname folgender Personen:
 Aljoscha Pause (* 1972), deutscher Fernsehjournalist, Filmemacher, Regisseur, Autor und Produzent
 Bettina Pause (* 1962), deutsche Psychologin
 Jean Plantavit de La Pause (1579–1651), Bischof von Lodève, Hebraist
 Logan Pause (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Michael Pause (* 1952), Münchner Rundfunksprecher, Filmemacher, Journalist und Autor
 Rainer Pause (* 1947), deutscher Kabarettist
 Walter Pause (1907–1988), deutscher Schriftsteller und Bergsteiger

Siehe auch